Тула () — посёлок в юго-восточной части Мексики, на территории штата Веракрус. Входит в состав муниципалитета Анхель-Кабада.

Географическое положение 
Тула расположен в юго-восточной части штата, на правом берегу реки Теколапан, на расстоянии приблизительно 186 километров к юго-востоку от города Халапа-Энрикеса, административного центра штата. Абсолютная высота — 70 метров над уровнем моря.

Население 
Согласно данным, полученным в ходе проведения официальной переписи 2005 года, в посёлке проживало 1445 человек (712 мужчин и 733 женщины). Насчитывался 401 дом. По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 32,9 % — жители младше 18 лет, 54,1 % — между 18 и 59 годами и 13 % — в возрасте 60 лет и старше. Уровень грамотности среди жителей старше 15 лет составлял 89,6 %.

По данным переписи 2010 года, численность населения Тулы составляла 1356 человек. Динамика численности населения посёлка по годам:

Примечания 

Населённые пункты Веракруса